Název Dobříč má více sídel:

 Dobříč (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Dobříč (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ

Podobné názvy 
 Dobříš
 Dobřív